Farro, plat cuinat de farinetes de blat de moro.
 Farro o escanda (Triticum dicoccum), antecedent del blat
 El Farro, muntanya del Pallars Sobirà.
 El Farró, barri de Barcelona, situat a la part més oriental del districte de Sarrià-Sant Gervasi.
 Farró (la Vall de Bianya), monument històric del municipi de la Vall de Bianya (Garrotxa).